Eurotia es un género de plantas  fanerógamas con 13 especies pertenecientes a la familia Amaranthaceae.

Taxonomía 
El género fue descrito por Michel Adanson y publicado en Familles des Plantes 2: 260. 1763.  
EtimologíaEurotia: nombre genérico que deriva del griegao: euros = "de molde", debido a la cubierta peluda. 

 Especies 
{|
|-valign=top
|Eurotia arborescens
Eurotia capensisEurotia ceratoides
Eurotia compactaEurotia eversmanniana
Eurotia ferrugineaEurotia fruticulosa
|
Eurotia glabraEurotia lanata
Eurotia lenensisEurotia prostrata
Eurotia pungensEurotia subspinosa
|}

Referencias

Enlaces externos 

 Imágenes en Google
 Axyris.
, 1753: Species Plantarum, 979.

Chenopodioideae